«Карл-Маркс-Штрассе» ( — «улица Карла Маркса») может означать:

 Карл-Маркс-Штрассе — улица в Берлине.
 Карл-Маркс-Штрассе — станция метро в Берлине.
  — улица в Трире.

См. также 
 Улица Карла Маркса